Der Name Seagull wurde von Supermarine an zwei Amphibienflugzeugmuster vergeben:

 Supermarine Seagull (1921)
 Supermarine Seagull (1948)